Questa è una lista di episodi della serie televisiva d'animazione Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja.

Lista degli episodi

Stagione 1

Stagione 2

Corti 

Tartarughe Ninja
Serie televisive delle Tartarughe Ninja